Di seguito una lista di asteroidi dal numero 65001 al 66000 con data di scoperta e scopritore.

65001-65100 

|-
| 65001 Teodorescu ||  || 9 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 65002 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65003 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65004 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65005 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65006 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65007 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65008 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65009 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65010 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65011 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65012 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65013 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65014 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65015 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65016 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65017 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65018 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65019 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65020 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65021 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65022 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65023 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65024 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65025 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65026 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65027 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65028 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65029 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65030 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65031 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65032 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65033 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65034 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65035 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65036 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65037 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65038 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65039 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65040 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65041 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65042 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65043 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65044 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65045 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65046 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65047 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65048 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65049 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65050 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65051 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65052 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65053 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65054 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65055 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65056 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65057 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65058 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65059 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65060 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65061 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65062 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65063 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65064 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65065 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 65066 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65067 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65068 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65069 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65070 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65071 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65072 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65073 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65074 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 65075 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 65076 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65077 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65078 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 65079 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65080 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65081 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65082 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65083 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65084 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65085 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65086 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65087 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65088 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65089 - ||  || 26 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65090 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65091 Saramagrin || 2002 CF || 1 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 65092 - ||  || 3 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 65093 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65094 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65095 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65096 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65097 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65098 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65099 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65100 Birtwhistle ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|}

65101-65200 

|-
| 65101 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65102 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65103 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65104 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65105 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65106 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65107 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65108 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65109 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65110 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65111 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65112 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 65113 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65114 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65115 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65116 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65117 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65118 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65119 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65120 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65121 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65122 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65123 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65124 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65125 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65126 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65127 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65128 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65129 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65130 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65131 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65132 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65133 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65134 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65135 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65136 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65137 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65138 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65139 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65140 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65141 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65142 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65143 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65144 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65145 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65146 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65147 - ||  || 15 febbraio 2002 || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 65148 - ||  || 11 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65149 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65150 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65151 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65152 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65153 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65154 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65155 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65156 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65157 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65158 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65159 Sprowls ||  || 14 febbraio 2002 || D. T. Durig
|-
| 65160 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65161 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65162 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65163 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65164 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65165 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65166 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65167 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65168 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65169 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65170 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65171 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65172 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65173 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65174 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65175 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65176 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65177 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65178 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65179 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65180 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65181 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65182 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65183 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65184 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65185 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65186 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65187 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 65188 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65189 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65190 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65191 - ||  || 6 febbraio 2002 || M. W. Buie
|-
| 65192 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65193 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65194 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65195 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65196 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65197 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65198 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 65199 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 65200 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

65201-65300 

|-
| 65201 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65202 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 65203 - || 2002 DU || 17 febbraio 2002 || Needville
|-
| 65204 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65205 - ||  || 24 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65206 - ||  || 24 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65207 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 65208 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 65209 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 65210 Stichius || 2002 EG || 2 marzo 2002 || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 65211 - ||  || 6 marzo 2002 || P. Kušnirák
|-
| 65212 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65213 Peterhobbs ||  || 12 marzo 2002 || Tenagra II
|-
| 65214 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65215 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65216 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65217 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65218 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65219 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65220 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65221 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65222 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65223 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65224 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65225 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65226 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65227 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65228 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65229 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65230 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65231 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65232 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65233 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65234 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65235 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65236 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65237 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65238 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65239 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65240 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 65241 Seeley ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 65242 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65243 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 65244 Ianwong ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 65245 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 65246 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65247 - || 2002 FR || 18 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65248 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65249 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65250 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65251 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65252 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65253 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65254 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65255 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65256 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 65257 - ||  || 23 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 65258 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 65259 - || 2002 GP || 3 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 65260 - ||  || 6 aprile 2002 || L. Ball
|-
| 65261 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65262 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65263 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65264 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65265 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65266 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65267 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65268 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65269 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65270 - ||  || 3 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65271 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65272 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65273 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65274 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 65275 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 65276 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65277 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65278 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65279 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65280 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65281 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65282 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65283 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65284 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65285 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65286 - ||  || 21 aprile 2002 || J. Broughton
|-
| 65287 - ||  || 22 aprile 2002 || NEAT
|-
| 65288 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 65289 - || 2002 JX || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 65290 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65291 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 65292 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65293 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 65294 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65295 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65296 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65297 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65298 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 65299 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65300 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

65301-65400 

|-
| 65301 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65302 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65303 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65304 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65305 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65306 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65307 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65308 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65309 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65310 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65311 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65312 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65313 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65314 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65315 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65316 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65317 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65318 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 65319 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 65320 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 65321 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65322 - || 2002 KS || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 65323 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 65324 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65325 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65326 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65327 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65328 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65329 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65330 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 65331 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65332 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 65333 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 65334 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 65335 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65336 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 65337 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 65338 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65339 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65340 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65341 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65342 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65343 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65344 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65345 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65346 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65347 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65348 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65349 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65350 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65351 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65352 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65353 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65354 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65355 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65356 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65357 Antoniucci ||  || 12 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 65358 - || 2002 OS || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65359 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65360 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65361 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 65362 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 65363 Ruthanna ||  || 7 agosto 2002 || J. Dellinger
|-
| 65364 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65365 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65366 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65367 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65368 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65369 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65370 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65371 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65372 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65373 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65374 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65375 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65376 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65377 - ||  || 12 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 65378 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65379 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65380 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65381 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 65382 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65383 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65384 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 65385 - || 2002 QW || 16 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 65386 - ||  || 20 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 65387 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 65388 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 65389 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65390 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65391 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65392 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65393 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 65394 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65395 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65396 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65397 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65398 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65399 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65400 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|}

65401-65500 

|-
| 65401 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65402 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65403 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65404 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65405 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65406 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65407 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 65408 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 65409 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 65410 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 65411 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 65412 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 65413 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65414 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65415 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65416 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65417 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65418 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65419 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65420 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65421 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 65422 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65423 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65424 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65425 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65426 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65427 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65428 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65429 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65430 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65431 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65432 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65433 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65434 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 65435 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 65436 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65437 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65438 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65439 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65440 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65441 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65442 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 65443 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65444 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65445 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 65446 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65447 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65448 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 65449 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 65450 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65451 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 65452 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65453 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 65454 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65455 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65456 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65457 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65458 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 65459 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 65460 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 65461 - ||  || 28 novembre 2002 || Fountain Hills
|-
| 65462 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65463 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65464 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65465 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65466 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65467 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65468 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65469 - ||  || 5 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 65470 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 65471 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 65472 - ||  || 30 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65473 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 65474 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65475 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65476 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65477 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65478 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65479 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65480 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 65481 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 65482 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65483 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65484 - ||  || 30 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 65485 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 65486 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 65487 Divinacommedia ||  || 9 febbraio 2003 || G. Masi
|-
| 65488 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 65489 Ceto ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 65490 - || 2062 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65491 - || 2084 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65492 - || 2104 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65493 - || 2119 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65494 - || 2123 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65495 - || 2200 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65496 - || 2211 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65497 - || 2606 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65498 - || 2647 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65499 - || 2650 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65500 - || 2759 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

65501-65600 

|-
| 65501 - || 2766 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65502 - || 2856 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65503 - || 3028 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65504 - || 3544 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65505 - || 4085 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65506 - || 4102 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65507 - || 4151 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65508 - || 4179 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65509 - || 4186 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65510 - || 4241 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65511 - || 4243 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65512 - || 4246 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65513 - || 4258 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65514 - || 4270 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65515 - || 4712 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65516 - || 4726 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65517 - || 4759 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65518 - || 4838 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65519 - || 4853 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65520 - || 4857 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65521 - || 4894 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65522 - || 5570 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65523 - || 5578 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65524 - || 5585 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65525 - || 6052 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65526 - || 6075 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65527 - || 6099 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65528 - || 6118 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65529 - || 6200 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65530 - || 6216 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65531 - || 6296 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65532 - || 6389 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65533 - || 6592 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65534 - || 6711 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65535 - || 6773 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65536 - || 6826 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65537 - || 6855 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65538 - || 7561 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65539 - || 7562 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65540 - || 7628 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65541 Kasbek || 9593 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65542 - || 1143 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65543 - || 1223 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65544 - || 2233 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65545 - || 2235 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65546 - || 3256 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65547 - || 3337 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65548 - || 4311 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65549 - || 4869 T-1 || 13 maggio 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65550 - || 1062 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65551 - || 1206 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65552 - || 1261 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65553 - || 1297 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65554 - || 1350 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65555 - || 1464 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65556 - || 1541 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65557 - || 1606 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65558 - || 1611 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65559 - || 2065 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65560 - || 2175 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65561 - || 2195 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65562 - || 2219 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65563 - || 2238 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65564 - || 2264 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65565 - || 2300 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65566 - || 3022 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65567 - || 3039 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65568 - || 3105 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65569 - || 3127 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65570 - || 3139 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65571 - || 3165 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65572 - || 3173 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65573 - || 3203 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65574 - || 3229 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65575 - || 3245 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65576 - || 3277 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65577 - || 3324 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65578 - || 4137 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65579 - || 4173 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65580 - || 4181 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65581 - || 4275 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65582 - || 4362 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65583 Theoklymenos || 4646 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65584 - || 5051 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65585 - || 5064 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65586 - || 5160 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65587 - || 1033 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65588 - || 1086 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65589 - || 1122 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65590 Archeptolemos || 1305 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65591 - || 2147 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65592 - || 2155 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65593 - || 2375 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65594 - || 2396 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65595 - || 2430 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65596 - || 3033 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65597 - || 3047 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65598 - || 3059 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65599 - || 3079 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65600 - || 3121 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

65601-65700 

|-
| 65601 - || 3159 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65602 - || 3192 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65603 - || 3229 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65604 - || 3235 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65605 - || 3245 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65606 - || 3315 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65607 - || 3360 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65608 - || 3441 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65609 - || 3445 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65610 - || 3470 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65611 - || 3498 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65612 - || 3564 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65613 - || 3923 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65614 - || 4096 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65615 - || 4163 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65616 - || 4165 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65617 - || 4172 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65618 - || 4217 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65619 - || 4218 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65620 - || 4238 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65621 - || 4247 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65622 - || 4287 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65623 - || 4297 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65624 - || 4347 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65625 - || 4377 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65626 - || 5052 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65627 - || 5090 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65628 - || 5098 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65629 - || 5118 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65630 - || 5134 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65631 - || 5143 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65632 - || 5177 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65633 - || 5291 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65634 - || 5644 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65635 - ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 65636 - ||  || 24 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 65637 Tsniimash ||  || 14 novembre 1979 || L. V. Zhuravleva
|-
| 65638 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 65639 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 65640 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 65641 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 65642 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65643 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65644 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65645 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65646 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65647 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65648 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65649 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65650 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65651 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65652 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65653 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65654 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65655 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 65656 - ||  || 1 settembre 1981 || H. Debehogne
|-
| 65657 Hube ||  || 16 agosto 1982 || A. Lowe
|-
| 65658 Gurnikovskaya ||  || 20 ottobre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 65659 - || 1983 XE || 1 dicembre 1983 || E. Bowell
|-
| 65660 - ||  || 14 agosto 1985 || CERGA
|-
| 65661 - ||  || 1 novembre 1985 || R. M. West
|-
| 65662 - ||  || 26 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 65663 - ||  || 29 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 65664 - ||  || 4 settembre 1986 || H. Debehogne
|-
| 65665 - ||  || 9 settembre 1986 || H. Debehogne
|-
| 65666 - || 1987 RU || 12 settembre 1987 || H. Debehogne
|-
| 65667 - ||  || 30 settembre 1987 || P. Jensen
|-
| 65668 - ||  || 14 gennaio 1988 || A. Mrkos
|-
| 65669 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 65670 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 65671 - ||  || 22 febbraio 1988 || R. H. McNaught
|-
| 65672 Merrick || 1988 QD || 16 agosto 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| 65673 - ||  || 1 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 65674 - || 1988 SM || 29 settembre 1988 || M. Hartley
|-
| 65675 Mohr-Gruber ||  || 11 gennaio 1989 || F. Börngen
|-
| 65676 - ||  || 4 febbraio 1989 || E. W. Elst
|-
| 65677 - ||  || 1 marzo 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| 65678 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 65679 - || 1989 UQ || 26 ottobre 1989 || C. Pollas
|-
| 65680 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 65681 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 65682 - ||  || 24 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 65683 - ||  || 29 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 65684 - ||  || 29 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 65685 Behring ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65686 - ||  || 14 ottobre 1990 || A. Mrkos
|-
| 65687 - ||  || 12 novembre 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65688 - ||  || 13 novembre 1990 || C. S. Shoemaker
|-
| 65689 - ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 65690 - || 1991 DG || 20 febbraio 1991 || R. H. McNaught
|-
| 65691 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 65692 Trifu ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65693 - ||  || 4 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 65694 Franzrosenzweig ||  || 10 settembre 1991 || F. Börngen
|-
| 65695 - ||  || 29 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 65696 Pierrehenry ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 65697 Paulandrew ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 65698 Emmarochelle ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 65699 - ||  || 2 novembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 65700 - ||  || 9 novembre 1991 || E. W. Elst
|}

65701-65800 

|-
| 65701 - ||  || 30 gennaio 1992 || E. W. Elst
|-
| 65702 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 65703 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 65704 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 65705 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 65706 - || 1992 NA || 1 luglio 1992 || R. H. McNaught
|-
| 65707 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 65708 Ehrlich ||  || 4 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65709 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 65710 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 65711 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 65712 Schneidmüller ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65713 - ||  || 19 ottobre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65714 - || 1992 VR || 2 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65715 - ||  || 16 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65716 Ohkinohama ||  || 25 gennaio 1993 || T. Seki
|-
| 65717 - ||  || 31 gennaio 1993 || R. H. McNaught
|-
| 65718 - || 1993 FL || 23 marzo 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 65719 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65720 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65721 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65722 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65723 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65724 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65725 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65726 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65727 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 65728 - ||  || 26 marzo 1993 || Spacewatch
|-
| 65729 - || 1993 JQ || 14 maggio 1993 || E. W. Elst
|-
| 65730 - ||  || 14 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 65731 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 65732 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 65733 - || 1993 PC || 15 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 65734 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 65735 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 65736 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 65737 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65738 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 65739 - ||  || 16 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 65740 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 65741 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65742 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65743 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65744 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65745 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65746 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65747 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65748 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65749 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 65750 - ||  || 20 ottobre 1993 || R. H. McNaught
|-
| 65751 - ||  || 19 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 65752 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 65753 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 65754 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 65755 - ||  || 8 marzo 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 65756 - ||  || 5 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 65757 - || 1994 FV || 21 marzo 1994 || G. J. Garradd
|-
| 65758 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 65759 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 65760 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 65761 - || 1994 RA || 1 settembre 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 65762 - || 1994 RG || 4 settembre 1994 || Stroncone
|-
| 65763 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 65764 - ||  || 13 ottobre 1994 || S. Otomo
|-
| 65765 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65766 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 65767 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 65768 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 65769 Mahalia ||  || 4 marzo 1995 || F. Börngen
|-
| 65770 Leonardotestoni ||  || 28 maggio 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| 65771 - ||  || 25 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 65772 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 65773 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 65774 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 65775 Reikotosa ||  || 18 settembre 1995 || A. Nakamura
|-
| 65776 - ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65777 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65778 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65779 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65780 - ||  || 14 ottobre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65781 - ||  || 14 ottobre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65782 - || 1995 UG || 16 ottobre 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 65783 - || 1995 UK || 17 ottobre 1995 || H. Abe
|-
| 65784 Naderayama ||  || 20 ottobre 1995 || T. Okuni
|-
| 65785 Carlafracci ||  || 26 ottobre 1995 || V. S. Casulli
|-
| 65786 - ||  || 28 ottobre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65787 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 65788 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 65789 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 65790 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 65791 - ||  || 28 ottobre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65792 - ||  || 18 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 65793 - ||  || 21 novembre 1995 || Kleť
|-
| 65794 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65795 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65796 - ||  || 15 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 65797 - || 1995 YL || 19 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 65798 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65799 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 65800 - ||  || 19 dicembre 1995 || Spacewatch
|}

65801-65900 

|-
| 65801 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 65802 - ||  || 27 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 65803 Didymos || 1996 GT || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 65804 - ||  || 18 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 65805 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 65806 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 65807 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 65808 - ||  || 14 giugno 1996 || NEAT
|-
| 65809 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65810 - ||  || 5 settembre 1996 || W. Bickel
|-
| 65811 - ||  || 13 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 65812 - ||  || 30 settembre 1996 || A. Vagnozzi
|-
| 65813 - ||  || 7 ottobre 1996 || T. B. Spahr
|-
| 65814 - ||  || 9 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 65815 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 65816 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 65817 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 65818 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 65819 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 65820 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 65821 De Curtis ||  || 30 ottobre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 65822 - ||  || 14 novembre 1996 || T. Urata
|-
| 65823 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65824 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65825 - ||  || 7 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65826 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65827 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65828 - ||  || 1 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65829 - ||  || 26 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65830 - || 1996 XA || 1 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 65831 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65832 - ||  || 7 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 65833 - ||  || 7 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 65834 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65835 - ||  || 2 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65836 - ||  || 10 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65837 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65838 - ||  || 8 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 65839 - ||  || 12 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 65840 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65841 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 65842 - ||  || 4 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65843 - ||  || 12 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 65844 - ||  || 12 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 65845 - ||  || 14 gennaio 1997 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 65846 - ||  || 30 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65847 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 65848 Enricomari ||  || 30 gennaio 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 65849 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 65850 - ||  || 7 febbraio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65851 - ||  || 4 marzo 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 65852 Alle ||  || 7 marzo 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| 65853 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 65854 - ||  || 7 marzo 1997 || W. Bickel
|-
| 65855 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 65856 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 65857 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 65858 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 65859 Mädler ||  || 9 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 65860 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 65861 - ||  || 1 maggio 1997 || LINEAR
|-
| 65862 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 65863 - ||  || 28 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 65864 - || 1997 OT || 27 luglio 1997 || ODAS
|-
| 65865 - ||  || 31 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 65866 - ||  || 10 agosto 1997 || G. R. Viscome
|-
| 65867 - ||  || 25 agosto 1997 || J. Broughton
|-
| 65868 - ||  || 8 settembre 1997 || P. G. Comba
|-
| 65869 - ||  || 30 settembre 1997 || T. Okuni
|-
| 65870 - ||  || 30 ottobre 1997 || NEAT
|-
| 65871 - ||  || 28 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65872 - ||  || 1 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65873 - ||  || 24 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 65874 - ||  || 24 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 65875 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 65876 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 65877 - ||  || 4 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65878 - ||  || 5 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65879 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65880 - ||  || 21 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65881 - ||  || 25 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65882 - ||  || 28 dicembre 1997 || Stroncone
|-
| 65883 - ||  || 31 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 65884 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 65885 Lubenow ||  || 27 dicembre 1997 || M. W. Buie
|-
| 65886 - || 1998 AM || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 65887 - ||  || 5 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65888 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 65889 - ||  || 23 gennaio 1998 || T. Stafford
|-
| 65890 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 65891 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 65892 - ||  || 28 gennaio 1998 || P. Antonini
|-
| 65893 - ||  || 31 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 65894 Echizenmisaki ||  || 30 gennaio 1998 || T. Seki
|-
| 65895 - || 1998 CP || 3 febbraio 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 65896 - ||  || 1 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65897 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 65898 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 65899 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 65900 - ||  || 23 febbraio 1998 || NEAT
|}

65901-66000 

|-
| 65901 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 65902 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 65903 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 65904 - ||  || 26 febbraio 1998 || J. Broughton
|-
| 65905 - ||  || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 65906 - ||  || 3 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 65907 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 65908 - || 1998 FQ || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 65909 - ||  || 25 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65910 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65911 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65912 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65913 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65914 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65915 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65916 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65917 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65918 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65919 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65920 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65921 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65922 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65923 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65924 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65925 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65926 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65927 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65928 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65929 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65930 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65931 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65932 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65933 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65934 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65935 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65936 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65937 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 65938 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65939 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65940 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65941 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65942 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65943 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65944 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65945 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65946 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65947 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65948 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65949 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65950 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65951 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65952 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65953 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65954 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65955 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65956 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65957 - ||  || 26 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 65958 - ||  || 4 aprile 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 65959 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65960 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65961 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65962 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65963 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65964 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 65965 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65966 - ||  || 24 aprile 1998 || Stroncone
|-
| 65967 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65968 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65969 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65970 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65971 - ||  || 21 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65972 - ||  || 23 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 65973 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65974 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65975 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65976 - ||  || 25 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 65977 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65978 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65979 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65980 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65981 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65982 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65983 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65984 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65985 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65986 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65987 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 65988 - ||  || 18 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 65989 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65990 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65991 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65992 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65993 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65994 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65995 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 65996 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 65997 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 65998 - ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 65999 - || 1998 ND || 1 luglio 1998 || LONEOS
|-
| 66000 - ||  || 20 luglio 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|}

Collegamenti esterni 
 

0065001